Ел Папајал има више значења:

 Ел Папајал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Папајал (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Папајал (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Папајал, Ла Пињата (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Папајал (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Папајал (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Папајал (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику